Мнишкув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опочненский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4820 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Александрув
 Гмина Парадыж
 Гмина Славно
 Гмина Сулеюв
 Гмина Томашув-Мазовецки
 Гмина Вольбуж

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства